Христо Павлов Марков е български офицер (генерал-майор), интендант на 1-ва пехотна софийска дивизия през Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата (1913), интендант на 1-ва армия през Първата световна война (1915 – 1918).

Биография 
Христо Марков е роден на 2 декември 1864 г. в Търново, Османска империя. На 13 февруари 1886 г. е произведен в чин подпоручик, на 2 август 1892 в чин капитан, а през 1904 г. в чин майор. През 1906 г. като майор в канцеларията на Военното министерство е командирован за обучение в Интендантските курсове в Париж, Франция, които завършва през 1908 година. На 15 октомври 1908 г. е произведен в чин подполковник. Взема участие в Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата като интендант на 1-ва пехотна софийска дивизия. След войните на 14 февруари 1914 г. в чин полковник. По време на Първата световна война (1915 – 1918) служи като интендант на 1-ва армия. По-късно е произведен в чин генерал-майор.

През военната си кариера служи и в 1-ви пехотен софийски полк, канцеларията на Военното министерство и като интендант на 9-о областно интендантство.

Семейство 
Генерал-майор Христо Марков е брат на генерал-майор Иван Марков, на дипломата и юрист Димитър Марков, а сестра му Анна е съпруга на генерал-майор Димитър Вълнаров.

Военни звания 
 Подпоручик (13 февруари 1886)
 Поручик
 Капитан (2 август 1892)
 Майор (1904)
 Подполковник (15 октомври 1908)
 Полковник (14 февруари 1914)
 Генерал-майор (неизв.)

Родословие

Бележки

Източници 
 

Генерал-майори от Царство България
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Седми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени във Велико Търново
По произход от Сятища